Pusong (Samudera), een plaats in Indonesië
Pusong (Kembang Tanjong), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing